Bradleystrandesia är ett släkte av kräftdjur. Bradleystrandesia ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Bradleystrandesia